Le tournoi de tennis de Prague est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1993, classée en catégorie Tier IV, se dispute du 12 au .

Natalia Medvedeva remporte le simple dames. En finale, elle bat Meike Babel, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Inés Gorrochategui et Patricia Tarabini.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Prague
 Saison 1993 de la WTA

Liens externes 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1993
Prague
Sport en Tchéquie en 1993
Tennis en juillet 1993